Публій Корнелій Лентул (, близько 135 до н. е. — 87 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.

Життєпис 
Походив з патриціанського роду Корнеліїв Лентулів. Син Луція Корнелія Лентула, консула 130 року до н. е. Про молоді роки Публія Лентула немає відомостей. У 90 році до н. е. під час Союзницької війни служив легатом консула Луція Юлія Цезаря. В подальшому підтримував Луція Корнелія Суллу під час громадянської війни. У 87 році до н. е. був убитий за наказом свого політичного ворога Гая Марія.

Родина 
 Публій Корнелій Лентул Спінтер, коснул 57 року до н.е
 Луцій Корнелій Лентул Крус, коснул 49 року до н. е.

Джерела 
 Sumner G. V., Orators in Cicero's Brutus, 1973, p. 141, 143
 App. BC I 40; 72

Давньоримські військовики
Корнелії Лентули
Убиті політики